Ра́зум и чу́вства (саундтрек) () — альбом оригинальных саундтреков, выпущенный в 1995 году. Содержит треки из кинофильма «Разум и чувства» 1995 года. Композитором выступил Патрик Дойл. Общая длительность треков составила 42 минуты 41 секунду.

Альбом был номинирован на премию BAFTA за лучшую музыку к фильму, но уступил киноленте «Почтальон», автором музыки к которой выступил Луис Бакалов, а также на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму, но и здесь его обошёл «Почтальон» Бакалова.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Саундтрек на киномании.ру www.kinomania.ru 

Саундтреки‎ фильмов